Звуки мюзикла (The Sound of Musicals) — сериал, показанный каналом BBC в 2006 году. Демонстрировался в течение четырех недель. Дата показа первой серии: 14 января 2006 года.

Все части шоу были сняты осенью 2005 года. Концертные съемки с живой аудиторией проходили 30 сентября, 2, 4 и 6 октября.

Участники 
 Джон Барроумен
 Кэрри Грант
 
 
 Джон Ли

Приглашенные ведущие 
  — 1-й эпизод
  — 2-й эпизод
  — 3-й эпизод

 Приглашенные участники

Исполняемые песни

Эпизод 1 

Финальное попурри:
 Иисус Христос — суперзвезда;
 The Time Warp (The Rocky Horror Show, Джон Бэрроумен)
 Tell Me It’s Not True (Blood Brothers, Джилл Халфпенни)
 Seasons of Love (Rent, Джон Ли, Кэрри и Дэвид Грант)
 Memory (Cats, Мика Пэрис)
 One Day More (Отверженные, Джон Бэрроумен, Джон Ли, Рути Хеншол, Кэрри Грант и Ко)

Эпизод 2 

Начальное попурри: «Comedy Tonight» (Cast), «Broadway Baby» (Кэрри Грант), «You Can’t Take That Away From Me» (Джон Бэрроумен), «On the Street Where You Live» (Джон Ли), «I Won’t Send Roses» (Дэвид Грант), «All That Jaz»z (Рути Хеншол)

Финальное попурри: Anything Goes (Рути Хеншол), My Heart Belongs to Daddy (Кэрри Грант), Too Darn Hot (Мика Пэрис), Who Wants to be a Millionaire (Дэвид Грант, Кэрри Грант)

Эпизод 3 
Начальное попурри: «Wilkommen» (Джон Бэрроумен), «Hello, Dolly!» (Рути Хеншол), «If They Could See Me Now» (Кэри Грант), «Matchmaker, Matchmaker» (Мика Пэрис), «Edelweiss» (Джон Ли), «Somewhere» (Дэвид Грант и Ко)

Финальное детское попурри: Chitty Chitty Bang Bang (Chitty Chitty Bang Bang, Джон Ли, Дэвид Грант, Рути Хеншол, Лес Деннис, Джозеф МакМэннерс), Supercalifragilistic (Mary Poppins, Рути Хеншол и Ко), Part of Your World (The Little Mermaid, Кэрри Грант), Bad Guys (Bugsy Malone, Джон Ли & Дэвид Грант), The Bare Necessities (The Jungle Book, Лес Деннис & Джозеф МакМэннерс), Tomorrow (Annie, Рути Хеншол и Ко).

Эпизод 4 
 Everything’s Coming Up Roses (Рути Хеншол)
 Hopelessly Devoted To You (Кэрри Грант)
 Ole Man River (Уиллард Уайт)
 I’ve Never Been in Love Before (Дэвид Грант)
 We’d Go Dancing (Billy Elliot OLC Ann Emery, Liam Mower)
 Electricity (Billy Elliot OLC Liam Mower, Tim Healy)
 And I’m Tellin You (Мика) Пэрис
 Beauty and the Beast (Кэрри и Дэвид Грант)
 Evermore Without You (Джон Ли)
 I Am What I Am (Джон Бэрроумен)

Финальное попурри: There’s No Business Like Show Business (Annie Get Your Gun, Company), Come On Get Happy (Ruthie Henshall), Good Morning (Singing in the Rain, Jon Lee, Carrie & David Grant), Try To Remember (The Fantasticks, John Barrowman & Company), There’s No Business Like Show Business (Annie Get Your Gun, Company)

Ссылки 
 

Программы телеканала Би-би-си
Телесериалы на английском языке